Circuit de Barcelona-Catalunya je závodní trať pro různé druhy motorsportu. Nachází se v Katalánsku ve Španělsku. S dlouhými rovinkami a různými zatáčkami je považována za všestranný okruh. Trať má tribuny s kapacitou pro 140 700 diváků.

Formule 1

Trať od roku 1991 
 

 Délka okruhu 4 747 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:17.809 Alain Prost/1993
 Rekord v závodě – 1:20.989 Michael Schumacher/1993

Trať od roku 1995 
 

 Délka okruhu 4 727 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:20.650 Damon Hill/1996
 Rekord v závodě – 1:24.531 Damon Hill/1996

Trať od roku 1997 
  

 Délka okruhu 4 728 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:16.525 Jacques Villeneuve/1997
 Rekord v závodě – 1:22.242 Giancarlo Fisichella/1997

Trať od roku 2000 

 Délka okruhu 4 730 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:16.364 Michael Schumacher/2002
 Rekord v závodě – 1:20.143 Rubens Barrichello/ 2003

Trať od roku 2004 

 Délka okruhu 4 627 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:14.648 Fernando Alonso/2006
 Rekord v závodě – 1:15.641 Giancarlo Fisichella/2005

Trať od roku 2007 

 Délka okruhu 4 655 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:15.406 Valtteri Bottas/2019
 Rekord v závodě – 1:18.183 Valtteri Bottas/2020

Trať od roku 2021 

 Délka okruhu 4 655 m
 Rekord v kvalifikaci – 1:16.741 Lewis Hamilton/2021
 Rekord v závodě – 1:18.149 Max Verstappen/2021

Externí odkazy 
 
 Circuit de Catalunya
 Satelitní mapa

Catalunya
Okruhy MotoGP
Sport v Katalánsku
Provincie Barcelona
Motoristické sporty ve Španělsku
Sportovní zařízení v Katalánsku